Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ben Ellwood e Stephen Huss che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Johan Landsberg 63-7, 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Aleksandar Kitinov /  Johan Landsberg (finale)
 František Čermák /  Tomáš Cibulec (primo turno)

<li> Petr Luxa /  Daniel Vacek (primo turno)
<li>Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2002